Панов, Павел:
 Панов, Павел (1950—2018) — болгарский футболист и тренер.
 Панов, Павел Григорьевич (1919—1945) — Герой Советского Союза.
 Панов, Павел Сергеевич (1895—1940) — деятель ГПУ/НКВД СССР, начальник УНКВД Северо-Казахстанская области.